Sarama (Sanskrit  ) ist in der indischen Mythologie:

 Sarama (Mythologie), göttliche Hündin, Begleiterin Indras
 Sarama (Frau des Vibhishana), kümmert sich um die auf Lanka gefangene Sita im Ramayana
 Sarama (Tochter des Daksha), eine Rakshasa
 Sarama (Frau des Kashyapa)

Orte:
 Sarama (Zypern), Ort in Zypern